Saada steht für:

 Sa'da, auch Saada, Hauptstadt des Gouvernements Sa'da im Nordwesten des Jemen
 Antun Sa'ada, auch Antun Saada, libanesischer Journalist, Schriftsteller und politischer Aktivist